Стадія плей-оф Чемпіонату світу з футболу 2022 є другою та заключною на турнірі. Розпочалася після групового раунду 3 грудня з 1/8 фіналу, а закінчився 18 грудня фіналом на стадіоні Лусаїл-Айконік Лусаїлі. До раунду потрапили по дві найкращі команди з кожного квартету групового етапу, де у форматі одноматчевих плей-оф і визначився переможець турніру. Окрім фіналу, відбувся матч за третє місце, у якому зіграли команди, що поступились у півфіналах.

Час вказано у місцевому часовому поясі, AST (UTC+3).

Формат 
У стадії плей-оф, якщо основний час завершується з нічийним рахунком, команди продовжують гру вже у додатковому часу (два тайми по 15 хвилин) та за потреби (якщо по завершенню додаткового часу рахунок залишається рівним) переможець матчу визначається серією пенальті.

Кваліфіковані команди 
До стадії плей-оф проходять по дві найкращі команди з кожної групи.

Турнірна сітка

1/8 фіналу

Нідерланди — США

Аргентина — Австралія

Франція — Польща

Англія — Сенегал

Японія — Хорватія

Бразилія — Південна Корея

Марокко — Іспанія

Португалія — Швейцарія

1/4 фіналу

Хорватія — Бразилія

Нідерланди — Аргентина

Марокко — Португалія

Англія — Франція

1/2 фіналу

Аргентина — Хорватія

Франція — Марокко

Матч за третє місце

Фінал

Примітки

Посилання 
 

Чемпіонат світу з футболу 2022
Грудень 2022